Gorzyce heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Gmina Gorzyce (Powiat Tarnobrzeski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Tarnobrzeski der Woiwodschaft Karpatenvorland
 Gorzyce (Powiat Wodzisławski) (dt. Gorschütz), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Wodzisławski der Woiwodschaft Schlesien
 Gorzyce (Tryńcza), Dorf im Powiat Przeworski der Woiwodschaft Karpatenvorland; siehe Gmina Tryńcza
 Gorzyce (Żabno), Dorf im Powiat Tarnowski der Woiwodschaft Kleinpolen; siehe Gmina Żabno